Fimbrie může být:
 fimbrie (anatomie) – jemné výrůstky zejména na sliznici vejcovodů; umožňují posunování vajíčka
 synonymum pro bakteriální pilus